Макинка () — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Макинского сельского округа. Код КАТО — 114543100.

География 
Село расположено в юго-западной части района, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Степняк.

Абсолютная высота — 405 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,8°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Когам — на юге, село Макпал — на востоке, село Карагай — на севере.

Вблизи села проходит скоростная автомагистраль А1 "Астана — Щучинск".

Население 
В 1989 году население села составляло 2413 человека (из них русские — 41 %, немцы — 37 %).

В 1999 году население села составляло 1900 человек (917 мужчин и 983 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 2013 человек (983 мужчины и 1030 женщин).

Улицы 

 ул. Валерия Чкалова
 ул. Заречная
 ул. Кирова
 ул. Лесная
 ул. Набережная
 ул. Никиты Головни
 ул. Николая Мосеенко
 ул. Октябрьская
 ул. Санаторная
 ул. Тимирязева
 ул. Целинная
 ул. Якова Свердлова

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты района Биржан сал